Walker kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Walker (Iowa)
Walker (Louisiana)
Walker (Michigan)
Walker (Minnesota)
Walker (Missouri)

Personen
Alice Walker, Amerikaans auteur
Ally Walker, Amerikaans actrice
Andrew Walker, Canadees acteur
Brad Walker, Amerikaans polsstokhoogspringer
Brandon Walker, personage uit de soapserie Days of our Lives
Charles Walker, Amerikaans acteur, filmproducent en scenarioschrijver
David Walker, Australisch autocoureur
Edmund Murton Walker, (1877-1969), een Canadees entomoloog
Des Walker, Engels voetballer 
Ernie Walker, Schots voetbalbestuurder
Francis Walker, Engels entomoloog
Frederick Johnnie Walker, Brits marineofficier
Fredi Walker, Amerikaans actrice
Gary Walker, Amerikaans zanger en drummer
George Herbert Walker, Amerikaans bankier en zakenman
Graham Walker, Brits motorcoureur en journalist
Hugo Walker, Nederlands honkballer, voetballer en sportverslaggever
Joe Walker, Brits film editor
John E. Walker, Brits scheikundige en Nobelprijswinnaar
Johnnie Walker, Australisch wielrenner
Jon Walker, Amerikaans basgitarist
Joseph Albert Walker, Amerikaans testpiloot
Kyle Walker, Engels voetballer
LeRoy Pope Walker, Amerikaans politicus
Marcy Walker, Amerikaans actrice
Mary Edwards Walker, Amerikaans arts en feministe
Melaine Walker, Jamaicaanse hordeloopster
Michelle Walker, Amerikaans jazzzangeres
Mickey Walker, Brits golfspeelster
Molly Walker, personage uit de televisieserie Heroes
Murray Walker, Brits sportverslaggever
Nancy Walker, Amerikaans actrice
Neil Walker, Amerikaans zwemmer
Nicole Walker, personage uit de soapserie Days of our Lives
Paul Walker, Amerikaans acteur
Phillip Walker, Amerikaans blueszanger en gitarist
Polly Walker, Brits actrice
Rebecca Walker, Amerikaans feministe en schrijfster
Reggie Walker, Zuid-Afrikaans atleet
Robert Walker, Amerikaans acteur
Sam Walker, Engels golfer
T-Bone Walker, Amerikaans bluesgitarist
Tim Walker, Brits fotograaf
Vernon L. Walker, Amerikaans special effects-expert
Walker Américo Frônio, Braziliaans voetballer
Walker (Chileens geslacht)

Overige
Walker-on-Tyne, voorstad van Newcastle upon Tyne
Walker Pass
Walker (film)
Walker (computerspel)
Walker, Texas Ranger, een televisieserie
Walker (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie uit 2021 
The Walker Brothers, een Amerikaanse popgroep
Miss Walker, een stripalbum
Johnnie Walker, een producent van whisky

Zie ook 
Doorverwijspagina's:
Walker County
Billy Walker
Greg Walker
Ian Walker
James Walker
John Walker
Lucy Walker
Peter Walker
Randy Walker
Scott Walker
William Walker